Заубер C16 е болид от Формула 1 с който отборът на Заубер участва за сезон 1997. Първоначално бе управлявано от Джони Хърбърт за когото това е втори сезон за сезон и Никола Ларини като негов съотборник. Мястото на Ларини бе взето от него поради уговорка да използват миналогодишните двигатели на Ферари с който болидът F310 постигна три победи. Преименувано като Петронас с уважение на малайзийската петролната компания. Това съгласие за използването на двигатели Ферари до купуването на отбора от БМВ през 2006.

Ларини обаче бе недоволен с отношението към отбора и напусна след ГП на Монако. Джани Морбидели замести италианеца за следващите състезания преди на нарани сериозно своето рамо. Тест-пилотът Норберто Фонтана направи своя дебют в ГП на Франция замествайки Морбидели до неговото му възстановяване и завръщане. И тримата пилоти са били победени от Джони Хърбърт.

Срещу всички очаквания болидът бе конкурентен в първата част на сезона, но изпадна в средата на колоната чрез напредването на сезона като причината бе липса на развитие за разлика от останалите отбори. Внушителното представяне на Хърбърт кулминира 3-та позиция на отбора в Унгария(където победиха заводските Ферари-та).

Отборът постигна 16 точки за да се класират на 7-а позиция при конструкторите.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1